Slet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Slet (Tranbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tranbjerg Sogn, Aarhus Kommune
 Slet Herred – et herred i Aalborg Amt.

Se også
 Ørsteds skala, hvor karakteren "slet" var den ringeste karakter.